Региональная автодорога 04К-045 «Мотыгино — Широкий Лог» — автомобильная дорога регионального значения Мотыгино — Широкий Лог, соединяющая Мотыгинский, Енисейский районы и городской округ город Лесосибирск (гп. Стрелка) Красноярского края. Длина трассы составляет 144 км. Автодорога двухполосная. Дорога не полностью асфальтирована.

Маршрут 
Автодорога начинается в Мотыгино, выездом в западном направлении. На участке от Мотыгино до Бельска дорога заасфальтирована, но в конце Бельска дорога снова становится гравийной. Вблизи поселка Рыбное дорога асфальтирована. После переправы на Ангаре снова гравий, и так перед и после переправы на Тасеева, потом появляется поселок Кулаково на обходе. Дорога становится окончательно асфальтированной около поселка Новоангарск. Потом появляется граница между Мотыгинским и Енисейским районами. Автодорога заканчивается перед переправой на Енисее, в поселке Стрелка, что уже в городском округе города Лесосибирска. Остаток дороги находится на левом берегу Енисея на повороте к Широкому Логу. И начинается автодорога «Енисейский тракт».

Сервисная структура 
АЗС находятся в пгт. Мотыгино, п. Новоангарск и гп. Стрелка. Станция техобслуживания находится в Новоангарске.

Населенные пункты и географические объекты 
 Мотыгино (начало автодороги)
 Бельск
 Рыбное
 переправа (Ангара)
 Слюдрудник
 Первомайск
 переправа (Тасеева)
 Новоангарск
 - граница Енисейского района
 Стрелка (городской округ город Лесосибирск)
 переправа (Енисей) (конец автодороги, начало автодороги Р409)

Связь 
Некоторые населенные пункты, где пролегает автодорога, в основном покрыты сотовой связью (ПАО «Мобильные ТелеСистемы», «Мегафон», «Билайн» и «Tele2 Россия»).

Автомобильные дороги Красноярского края